

Film
Talked to Death – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Talked to Death – documentario tv del 1997 diretto da Eames Yeates

Letteratura 
 Talked to Death: The Life and Murder of Alan Berg – libro di Stephen Singular del 1987